Alessandro Gomiero – noto come Mistaman o Mista, rapper italiano
 Martino Gomiero – vescovo cattolico italiano